Токаренко — українське прізвище. Відомі носії прізвища:
 Токаренко Ігор Олександрович (1995—2014) — український військовослужбовець, десантник, учасник російсько-української війни.
 Токаренко Михайло Кузьмич (1919-1984) — радянський військовий льотчик, генерал-майор авіації. Герой Радянського Союзу.

Українські прізвища
Прізвища на -енко